Division 1 Féminine 2019-20 sæsonen var den 46. udgave, siden ligaens etablering. Lyon var forsvarende mestre, de har vundet titlen i tretten sæsoner på rad før denne. 

Denne sæson var den første nogensinde, hvor der var en titelsponsor til ligaen, efter at Frankrigs Fodboldforbund annoncerede en treårig aftale med det franske kemikaliefirma Arkema.

Efter 16 runder, blev sæsonen afsluttet på grund af COVID-19 pandemien, der ramte Frankrig hårdt i foråret 2020. Lyon blev kåret mestre, og sammen med Paris Saint-Germain kom de videre til UEFA Women's Champions League 2020–21.

Stillingen 
Den seneste stilling, efter at turneringen blev nedlagt pga. COVID-19 pandemien:

Sæson statistik

Topscorere
Pr. 23. februar 2020

Flest assists
Pr. 23. februar 2020

Referencer 

Division 1 Féminine
Fodboldsæson 2019-20